Zusammenarbeit steht für:

 Zusammenarbeit mehrerer Lebewesen, Personen oder Systeme, siehe Kooperation
 Zusammenarbeit mit dem Feind zu Zeiten eines Krieges oder der Besatzung, siehe Kollaboration
 Zusammenwirken mehrerer Menschen am selben Arbeitsgegenstand, siehe Gruppenarbeit (Arbeitsorganisation)

Siehe auch:
 verstärkte Zusammenarbeit (Europäische Union)

 Kollaboration (Begriffsklärung), Kollusion